Марек Мазанец (; 18 июля 1991, Писек, Чехословакия) — чешский хоккеист, вратарь клуба чешской экстралиги «Оцеларжи». Чемпион Чехии 2013 года.

Карьера 
Марек Мазанец начал хоккейную карьеру в 2005 году, став выступать за юниорскую команду из его родного города Писек. В 2010 году он дебютировал в чешской Экстралиге за «Пльзень». В 2012 году стал бронзовым призёром чешского чемпионата, а через год выиграл золото. После чемпионского сезона, летом 2013 года Мазанец перешёл в клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Выступал также за «Милуоки Эдмиралс», фарм-клуб «Нэшвилла». В ноябре 2013 года был признан лучшим новичком месяца в НХЛ. Отыграв четыре сезоне в Нэшвилле и Милуоки, он решил вернуться в Европу, перейдя в команду КХЛ «Слован Братислава».

В 2017 году впервые сыграл за сборную Чехии, провёл 2 игры в рамках Еврохоккейтура.

В декабре 2017 года Мазанец расторг контракт со «Слованом» и снова перебрался за океан, подписав контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Он выступал в АХЛ за фарм-клуб «рейнджеров» «Хартфорд Вулф Пэк».

12 февраля 2019 года «Рейнджерс» обменяли его в «Ванкувер Кэнакс» на право выбора в 7-м раунде драфта НХЛ 2020 года. 25 февраля Мазанец был отправлен в АХЛ играть за фарм-клуб «Ванкувера» «Ютика Кометс».

27 апреля 2019 года подписал контракт с чешским клубом «Маунтфилд» из Градец-Кралове.

5 мая 2021 года пополнил состав действующего чемпиона Чехии «Оцеларжи» из города Тршинец.

Достижения 
 Чемпион Чехии 2013

 Финалист лиги чемпионов 2020

 Бронзовый призёр чемпионата Чехии 2012

Статистика

Клубная карьера

Международная

Семья 
Его отец, Милан Мазанец (род. 09.08.1966 г.) — бывший хоккеист, нападающий, играл за чешские и немецкие клубы с 1984 по 2003 год. Провёл 110 матчей в чемпионате Чехословакии за «Ческе-Будеёвице», набрал 57 очков (17 шайб + 40 передач).

Старший брат Мартин Мазанец (род. 05.08.1989 г.) — защитник, сейчас играет в Великобритании. В сезоне 2013/14 провёл 14 игр в Экстралиге за «Хомутов».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте НХЛ
 Профиль на официальном сайте КХЛ
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации
 Статистика на eliteprospects.com

Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккейные вратари
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Писек»
Игроки ХК «Клатовы»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки ХК «Градец Кралове»
Игроки «Ютика Кометс»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»